St. George může být:

 St. George (Aljaška) – město na Aljašce
 St. George (Florida) – obec na Floridě
 St. George (Kansas) – město v Kansasu
 St. George (Maine) – město v Maine
 St. George (Missouri) – město v Missouri
 St. George (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně
 St. George (Utah) – město v Utahu
 St. George (Vermont) – město ve Vermontu